Team6 Game Studios — независимый разработчик и издатель в Ассене, Нидерланды. Была основана под другим названием в 2001 году. В основном разрабатывают игры в жанре Гонки. До 2020 года студия сделала около 70 игр.

История 
Студия была основана в 2001 под названием Team6 Game Studios V.O.F. Основателем и директором студии является Ронни Нелис. С 2001 по 2003 они разработали несколько игр совместно с немецкой студией Blimb Entertainment GmbH. Но в 2003 после расторжения сотрудничества с немецкой студией изменили название на Team6 Game Studios B.V. Первые игры были разработаны только для ПК, но позже также стали разрабатывать для игровых консолей. С 2012 года начала разрабатывать и мобильные игры. У студии было много контрактов с компаниями выпускающие игры и несколько контрактов с автомобильными брендами. За пределами Европы игра имела не самую большую известность, но в декабре 2011 года компания выпустила третью игру в серии FlatOut, чем привлекла к себе большое внимание, но игровое сообщество дало игре низкую оценку.

Игры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на IGN

Компании, основанные в 2003 году
Производители компьютерных игр Нидерландов
Производители компьютерных игр по алфавиту